Эдуардо Гурбиндо Мартинес (; род. 8 ноября 1987, Памплона) — испанский гандболист клуба «Динамо» (Бухарест) и сборной Испании.

Карьера

Клубная 
Эдуардо Гурбиндо воспитанник Барселоны. В 2003 году Эдуардо заключил первый профессиональный контракт с испанским клубом Портленд Сан Антонио. В 2007 году Эдуардо стал игроком Торревьеха, в котором провёл 3 сезона. В 2009 году Эдуардо Гурбиндо стал игроком Валльядолида. В 2012 году Эдуардо Гурбиндо стал игроком ГК Барселона, в котором выиграл 4 раза чемпионат Испании. С сезона 2016/17 Эдуардо стал игроком ГК Нанта.

Статистика 
Статистика Эдуардо Гурбиндо сезона 2018/19 указана на 25.11.2018

Примечания

Ссылки 
 https://twitter.com/egurbindo Твиттер Эдуардо Гурбиндо

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Испании
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки ГК «Барселона»
Игроки ГК «Нант»
Игроки ГК «Вардар»
Игроки ГК «Динамо» Бухарест